Евста́хий I (Эсташ I; ; умер в 1047) — граф Булони с 1033 года, старший сын графа Бодуэна II и Аделаиды Фризской.

Биография 
Евстахий I, так же как и его отец Бодуэн II и дед Арнульф III, старался проводить независимую от фландрских графов политику.

Евстахий I был женат на Маго (Мо) де Лувен, дочери лувенского графа Ламберта I и Герберги Лотарингской.
Дети:
 Евстахий II (умер в 1087) — граф Булони с 1047 года
 Жоффруа (умер в 1095) — епископ Парижа
 Ламберт II (умер в 1054) — граф Ланса с 1047 года
 Герберга (умерла в 1049) — жена герцога Нижней Лотарингии Фридриха II Люксембургского (1003—1065).

Примечания

Литература 
 Alain Lottin. Histoire de Boulogne-sur-Mer. 1983.
 Andrew Bridgeford. 1066. The hidden history of the Bayeux Tapestry. 2004.

Ссылки 
 Die Grafen von Boulogne bei fmg.ac 

Булонский дом
Графы Булонские
Графы Ланса
Графы Франции XI века
Персоналии Французского королевства XI века